Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in de Dominicaanse Republiek. IJsland heeft geen ambassade in de Dominicaanse Republiek.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Dominicaanse Republiek
IJslandse